4 miejscowości w Polsce:
 Łukówiec – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Firlej 
 Łukówiec – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, w gminie Parysów
 Łukówiec – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Mrozy 
 Łukówiec – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Karczew